Unison steht für:
 Unison (Automobilhersteller), weißrussischer Automobilhersteller
 Unison (Gewerkschaft), Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst in Großbritannien
 Unison (Software), Synchronisierungsprogramm
 Unison (Theater), Moskauer Theaterensemble
 Unison (Virginia), gemeindefreies Gebiet im Südwesten von Loudoun County, Virginia

Siehe auch:
 unisono, Begriff aus der Musik